Hey Mama!
 Hey Mama (canção de David Guetta)
 Hey Mama (canção de The Black Eyed Peas)
Ou ainda:
 Hey Ma

Desambiguação